Perini ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Perini (1802–1878), italienisch-österreichischer Naturkundler, Heimatforscher, Autor und Verleger
 Giuseppe Perini (* 1929), italienischer katholischer Theologe
 Lorenzo Perini (* 1994), italienischer Hürdenläufer
 Renato Perini (1924–2007), italienischer Archäologe
 Vincentella Perini (1909–1943), französische Kommunistin und Angehörige der Résistance